Raposo Tavares - bandeirante

Localidades 

 Raposo Tavares (distrito de São Paulo), distrito do município de São Paulo
 Parque Raposo Tavares, parque do distrito homônimo no município de São Paulo
 Raposo Tavares (Osasco)
 Rodovia Raposo Tavares, rodovia brasileira

Outros 
 NPaFlu Raposo Tavares (P-21) - uma embarcação da Marinha do Brasil

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos